Procyliosoma är ett släkte av mångfotingar. Procyliosoma ingår i familjen Sphaerotheriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Procyliosoma